De triatlon voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op 27 juli 2021. Regerend olympisch kampioene Gwen Jorgensen uit de Verenigde Staten kwam niet in actie om haar titel te verdedigen. Het parcours van de triatlon bevond zich in het Odaiba Marine Park en bestond uit een zwemgedeelte van anderhalve kilometer, een fietsgedeelte van veertig kilometer, verdeeld over acht rondjes van vijf kilometer, en afsluitend tien kilometer hardlopen.

Uitslag 

Vrouwen